51-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
22 января 1994 года

Лучший фильм (драма): 
«Список Шиндлера»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Миссис Даутфайр»

Лучший драматический сериал: 
«Полиция Нью-Йорка»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Сайнфелд»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Варвары у ворот»

< 50-я Церемонии вручения 52-я >

51-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1993 год состоялась 22 января 1994 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 22 декабря 1993.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 3/6: «Список Шиндлера»
 1/6: «Пианино»
 0/5: «Остаток дня»
 1/4: «Эпоха невинности»
 0/4: «Во имя отца»
 2/3: «Филадельфия»
 1/3: «Беглец»
 0/3: «Неспящие в Сиэтле» / «Три цвета: Синий»
 2/2: «Миссис Даутфайр»
 0/2: «Дэйв» / «Путь Карлито»
 1/1: «На что способна любовь» / «Небо и земля» / «Прощай, моя наложница»
 /0/1: «Короткие истории»

Специальные награды

См. также 
 «Оскар» 1994 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1994 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1994 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1994 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1994 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 51-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс Золотой глобус 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1994 на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 51-й церемонии на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1994 года
Телевизионные премии 1994 года